Tires – comune italiano 
 Tires – villaggio portoghese 
 Rio di Tires – fiume italiano